Šibeník ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Tschechien

 Šibeník (757 m n.m), Berg bei Přimda, Okres Tachov
 Šibeník (732 m n.m), Berg bei Český Rudolec, Okres Jindřichův Hradec
 Šibeník (674 m n.m), Berg bei Nový Hrádek, Okres Náchod
 Šibeník (624 m n.m), Berg bei Huzová, Okres Olomouc
 Šibeník (619 m n.m), Berg bei Sušice, Okres Klatovy
 Šibeník (586 m n.m), Berg bei Křižanov, Okres Žďár nad Sázavou
 Šibeník (578 m n.m), Berg bei Pokojovice, Okres Třebíč
 Šibeník (563 m n.m), Berg bei Rabí, Okres Klatovy
 Šibeník (517 m n.m), Berg bei Vratěnín, Okres Znojmo
 Šibeník (510 m n.m), Berg bei Strakonice, Okres Strakonice
 Šibeník (506 m n.m), Berg bei Trutnov, Okres Trutnov
 Dešenský Šibeník (504 m n.m), Berg bei Dešná u Dačic, Okres Jindřichův Hradec
 Šibeník (498 m n.m), Berg bei Horažďovice, Okres Klatovy
 Šibeník (430 m n.m), Berg bei Troubsko, Okres Brno-venkov
 Šibeník (406 m n.m), Berg bei Senomaty, Okres Rakovník
 Šibeník (307 m n.m), Berg bei Vémyslice, Okres Znojmo
 Šibeník (251 m n.m), Berg bei Uničov, Okres Olomouc
 Šibeník (237 m n.m), Berg bei Týnec nad Labem, Okres Kolín

 Šibeník, Grundsiedlungseinheit von Most (Tschechien), Okres Most
 Šibeník, Grundsiedlungseinheit von Olomouc, Okres Olomouc
 Šibeník, Grundsiedlungseinheit von Trutnov, Okres Trutnov

 Šibeník (Mikulov), Teich bei Mikulov, Okres Břeclav

Siehe auch
 Šibenik, Stadt in Kroatien
 Šibenik (652 m n.m), Berg bei Levoča, Slowakei
 Šibenik-Brücke
 Šibenik-Tunnel